Dwight (Dakota del Nord)
 Dwight (Illinois)
 Dwight (Kansas)
 Dwight (Nebraska)
 Dwight Mission, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma